El término Morales puede referirse, en esta enciclopedia

Apellido 
 Morales (apellido).

Ciudades y divisiones administrativas

En Argentina
 Paso Morales, un paso del río Reconquista en la provincia de Buenos Aires;
 Los Morales (Argentina), una localidad de la provincia de Santiago del Estero;

En Chile
 Baños Morales, una  población en la Región Metropolitana de Santiago;

En Colombia
 Morales (Bolívar), una población y municipio del departamento colde Bolívar;
 Morales (Cauca), una población y municipio del departamento de Cauca;

En España
 Rambla de Morales, una localidad de la provincia de Almería;
 Los Morales (Almería), una localidad de la provincia de Almería;
 Navalmedio de Morales, una localidad de la provincia de Ciudad Real;
 Los Morales (Córdoba), una localidad de la provincia de Córdoba;
 Hospital los Morales, una localidad de la provincia de Córdoba;
 Cañada Morales, una localidad de la provincia de Jaén;
 Morales del Arcediano, una localidad de la provincia de León;
 Morales (La Rioja), una localidad de la provincia de La Rioja;
 Los Morales (Quijorna), una localidad del municipio de Quijorna, en la provincia de Madrid;
 Los Morales (Zarzalejo), una localidad del municipio de Zarzalejo, en la provincia de Madrid;
 Casillas de Morales, una localidad de la provincia de Las Palmas;
 Morales (Salamanca), localidad de la provincia de Salamanca;
 San Morales, una localidad de la provincia de Salamanca;
 Morales (Soria), una localidad de la provincia de Soria;
 Villalba de los Morales, una localidad de la provincia de Teruel;
 Morales de Campos, una localidad de la provincia de Valladolid;
 Morales del Vino, una localidad de la provincia de Zamora;
 Morales del Rey, una localidad de la provincia de Zamora;
 Morales de Toro, una localidad de la provincia de Zamora;
 Morales de Valverde, una localidad de la provincia de Zamora;

En Guatemala
 Morales (Izabal), una localidad de Izabal;

En Perú
 Distrito de Morales, una división administrativa en el departamento de San Martín.